Георгий Горшко́в:
 Горшков, Георгий Георгиевич (1881—1919) — русский авиатор и воздухоплаватель, первый военный лётчик-инструктор.
 Горшков, Георгий Петрович (1909—1984) — советский геолог, декан геологического факультета МГУ.
 Горшков, Георгий Степанович (1921—1975) — советский вулканолог, член-корреспондент АН СССР.